Diagnostik kan syfta på:

Medicinsk diagnostik – en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd
Teknisk diagnostik –  från givna insignaler, utlästa givarvärden och en modell av hur systemet uppför sig i dess olika tillstånd bestämma i vilket av tillstånden ett system befinner sig

Se även
 Prov (diagnostiskt test) – ett generellt namn för examination och diagnostiska prov
 Diagnostiskt prov – ett prov som syftar till att utvärdera elevers eller studenters kunskaper i ett ämne
Medicinsk undersökning – de processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik
 Diagnos